Los pliosauroideos (Pliosauroidea) son un suborden extinto de saurópsidos plesiosaurios que vivieron desde el Triásico Superior hasta el Cretácico Superior.
Se caracterizaban por tener cuerpos robustos y anchos, cabezas grandes sostenidas por un cuello corto con dientes cónicos enormes que sobresalían en las puntas de sus mandíbulas y cuatro aletas grandes como remos que les daban mucha velocidad en un solo impulso, siendo las aletas posteriores algo mayores que las delanteras, al contrario de los plesiosaurios propiamente dichos. Alcanzaban tamaños de 4 a 15 metros y tal vez más por lo que cazaban presas grandes como peces, calamares, amonites, tiburones y otros reptiles marinos como ictiosaurios y plesiosaurios. Fueron reemplazados a finales del Cretácico por depredadores más rápidos y mejor adaptados al medio como los mosasaurios.

Estos reptiles marinos no eran parientes de los dinosaurios, con los que a veces se los asocia, sino parientes muy distantes de los lagartos modernos. El grupo originalmente solo incluía a los miembros de la familia Pliosauridae, del orden Plesiosauria, pero varios otros géneros y familias ahora son incluidos, aunque el número y los detalles de cuáles de ellos son incluidos varían de acuerdo a la clasificación que sea usada.

Los géneros de mayor tamaño son Liopleurodon, Pliosaurus y Kronosaurus; otros géneros bien conocidos incluyen a Rhomaleosaurus, Peloneustes y Macroplata. Especímenes fósiles han sido hallados en Inglaterra, México, Estados Unidos, África, Suramérica, Australia, y la región del Ártico cercana a Noruega.

Muchos de los pliosaurios más primitivos (desde el Rhaetiense, a finales del Triásico) al Jurásico Inferior) eran muy similares a los plesiosaurios en apariencia e incluso fueron incluidos en la familia Plesiosauridae.

Nombre 
 
El nombre común de "pliosaurio" se deriva del griego, πλειων que significa "más/cercanamente" y σαυρος que significa "lagarto". Este fue adaptado del nombre del género Pliosaurus, que significa "más saurio", y fue acuñado en 1841 por Richard Owen, quien creía que los pliosaurios representaban un vínculo entre los plesiosaurios y los crocodilianos (considerados por entonces un tipo de "saurio" o lagarto), particularmente debido a sus dientes similares a los de los cocodrilos. Por lo tanto, él nombró a estos animales para indicar que eran "más saurios" que los plesiosaurios.

Sistemática 
Esta taxonomía se basa en los análisis cladísticos propuestos por O'Keefe en 2001, Smith y Dyke en 2008 y de Hilary F. Ketchum y Roger B. J. Benson en 2011, a menos que se anote lo contrario.

 

Suborden Pliosauroidea†
? Megalneusaurus
? Pachycostasaurus
? Sinopliosaurus
Familia Rhomaleosauridae
 Archaeonectrus
 Avalonnectes
 Borealonectes
? Bishanopliosaurus
 Eurycleidus
? Hexatarsostinus
 Macroplata
 Maresaurus
 Meyerasaurus
 Rhomaleosaurus
 Sthenarosaurus
 Stratesaurus
? Yuzhoupliosaurus
Familia Pliosauridae
 Attenborosaurus
 Gallardosaurus
 Hauffiosaurus
 Marmornectes
 Liopleurodon 
 Peloneustes
 Pliosaurus 
? Polyptychodon
 Simolestes
 Thalassiodracon
Subfamilia Brachaucheninae
 Brachauchenius
 Kronosaurus
 Makhaira
 Megacephalosaurus
 Polyptychodon
 Sachicasaurus
 Stenorhynchosaurus
 Luskhan

Filogenia 

Pliosauroidea es un taxón que fue definido por Welles como "todos los taxones más cercanamente relacionados con Pliosaurus brachydeirus que a Plesiosaurus dolichodeirus". Pliosauridae y Rhomaleosauridae taxones basados en raíces también. Pliosauridae es definido como "todos los taxones más cercanamente relacionados con Pliosaurus brachydeirus que a Leptocleidus superstes, Polycotylus latipinnis o Meyerasaurus victor". Rhomaleosauridae por su parte es definido como "todos los taxones más cercanamente relacionados con Meyerasaurus victor que a Leptocleidus superstes, Pliosaurus brachydeirus o Polycotylus latipinnis". El cladograma presentado a continuación sigue un análisis del 2011 hecho por los paleontólogos Hilary F. Ketchum y Roger B. J. Benson, reducido solo a los géneros.

Descubrimientos recientes 
El descubrimiento de un gran pliosaurio fue anunciado en 2002, procedente de México. Este pliosaurio ha llegado a ser conocido como el "Monstruo de Aramberri". El tamaño de este espécimen se ha estimado en cerca de 15 metros de largo y tendría un cráneo de 3 metros de largo. Contrariamente a lo que se ha difundido en varios medios de comunicación, los restos no pertenecen al género Liopleurodon. Los fósiles de este animal, consistentes en una columna vertebral parcial, fueron datados del Kimmeridgiense de la formación La Caja. Los fósiles fueron hallados mucho antes, en 1985, por un estudiante de geología y fueron al principio erróneamente atribuidos a un dinosaurio terópodo por Hahnel. Los restos originalmente contenían parte de un rostro con dientes (ahora perdidos).

En agosto de 2006, paleontólogos de la Universidad de Oslo descubrieron los primeros restos de un pliosaurio en suelo noruego. Los restos fueron descritos como "muy bien preservados y también únicos en su integridad" y es el primer esqueleto de un pliosaurio completo descubierto. En el verano de 2008, los restos fósiles de un enorme pliosaurio fueron excavados en el permafrost en Svalbard, una isla noruega cercana al Polo Norte. La excavación del hallazgo fue documentada en un especial de televisión del canal History Channel en 2009 llamado Depredador X (por el apodo puesto al fósil). Este ejemplar fue posteriormente clasificado formalmente como Pliosaurus funkei.</small>

El 26 de octubre de 2009 paleontólogos reportaron el descubrimiento del que sería el mayor pliosaurio jamás descubierto, encontrado en acantilados cercanos a Weymouth, Dorset, en la Costa Jurásica británica. El fósil tiene una longitud craneal de 2,4 metros y una longitud corporal de 16 metros. El paleontólogo Richard Forrest dijo a la BBC: "Yo había oído rumores de que algo grande iba a aparecer. Pero el ver esto en carne y hueso, por así decirlo, es para quedarse con la boca abierta. Es simplemente enorme."

En el 2017, se descubre un nuevo espécimen de pliosaurio, llamado  Luskhan Itilensis.. Este animal de descubrió a las orillas del río Volga en Rusia. Además existió durante el periodo Cretácico. Este descubrimiento cambia la teoría de que los pliosaurios se extinguieron a fines del periodo Jurásico.

Referencias 

Fossils News - ScienceDaily: Luskhan Itilensis 2017
Pliosaur, Bizarre Sea Monster